BP steht als Abkürzung für:

 Air Botswana, staatliche Fluggesellschaft und Flagcarrier Botswanas (IATA-Code)
 Basenpaar
 Base pointer, ein Zeigeregister der x86-Prozessor-Architektur, siehe X86-Prozessor #Real Mode
 Basispass Pferdekunde, ein grundlegendes Abzeichen im Pferdesport
 Basispunkt
 Basis Pursuit, ein mathematisches Optimierungsproblem
 Bayernpartei, eine regionale Partei im Freistaat Bayern
 Before Present, Bezugspunkt für Altersangaben (gezählt als „Jahre vor 1950“)
 Beschleunigter Personenzug, eine ehemalige Zuggattung in Deutschland und Österreich
 Betriebsprüfung, siehe Außenprüfung #Persönlicher Umfang
 eine Marke der Textilfabrik Bierbaum-Proenen
 Bisphosphonate, Phosphorsäureverbindungen
 Bletchley Park (B.P.), Landsitz in der englischen Stadt Bletchley
 blood pressure, englisch für Blutdruck
 Bodenpunkte, siehe Ackerzahl
 chemische Abkürzung für Borphosphid
 Boulevard périphérique, eine Ringautobahn in der französischen Hauptstadt Paris
 BP (früher British Petroleum), britischer Energiekonzern
 British Pharmacopoeia, das britische Arzneibuch
 Broken Pekoe, siehe Teeglossar
 Buckingham Palace, offizielle Residenz des britischen Monarchen in London
 Budapest (in der Regel Bp.)
 Buffer Pool in einer DB2-Datenbank
 Deutsche Bundespost, Kürzel BP auf Kabel-Hinweissteinen und deutsches Kfz-Kennzeichen bis 1997

BP als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Bhutan: Privatfahrzeuge
 Bulgarien: Oblast Wraza
 Deutschland: Bundespolizei (Deutschland)
 Griechenland: Attika, für künftige Zulassungen freigehalten
 Großbritannien: Birmingham
 Montenegro: Bijelo Polje
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht über 3,5 t
 Norwegen: Asker und Bærum in der Provinz Viken
 Österreich: Bundespolizei (Österreich)
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Guatemala
 Serbien: Bačka Palanka
 Ungarn: Busse der Budapester Verkehrsbetriebe

B & P steht für:
 B. & P. Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:

Abkürzung